Изоцианат силила — химическое соединение,
изоцианопроизводное моносилана
с формулой SiHNCO,
бесцветный газ.

Получение 
 Пропускание паров иодсилана, разбавленных азотом, через цианат серебра:

Физические свойства 
Изоцианат силила образует бесцветный газ,
в чистом виде устойчивый при комнатной температуре.
В присутствии примесей быстро разлагается.

Химические свойства 
 В присутствии примесей быстро разлагается:

Литература 
 
 

кремния
кремния
Силаны
Соединения азота по алфавиту